Catenophora är ett släkte av svampar. Catenophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenophora